Čchao-jang může být:

 Čchao-jang (prefektura) – prefektura v čínské provincii Liao-ning
 Čchao-jang (okres) – okres v této prefektuře
 Čchao-jang (Peking) – jeden z městských obvodů v Pekingu
 Čchao-jang (Čchang-čchun) – jeden z městských obvodů v Čchang-čchunu
 Čchao-jang (I-čchun) – čínská příhraniční obec v městské prefektuře I-čchun v provincii Chej-lung-ťiang
 Čchao-jang (Šan-tchou) – jeden z městských obvodů v Šan-tchou

Externí odkazy